Појам дијастема може да се односи на:

 дијастема - слободан простор између зуба;
 дијастема - прекид седиментације на малом простору у релативно кратком геолошком периоду.